Bundestagswahlkreis 193 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Gotha – Ilm-Kreis (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Reutlingen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Rastatt (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Balingen (1949 bis 1961)